Poul Løvenørn kan syfta på:

Poul Løvenørn (1686–1740) – en dansk militär och diplomat
Poul Løvenørn (1751–1826) – en dansk militär
Poul Ludvig Ernst Løvenørn (1839–1922) – en dansk diplomat